Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 20–24 lipca 1980 w Moskwie, w ZSRR.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Indywidualnie

Drużynowo

Przypisy

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1980
1980